Хлюпин (Хлюпина) — русская фамилия:

 Хлюпин, Василий Ильич — Георгиевский кавалер; капитан; № 7894; 26 ноября 1847.
 Хлюпин, Николай Иванович — советский государственный деятель, генерал-майор.
 Хлюпин, Семён Ильич — Георгиевский кавалер; полковник; № 6208; 11 декабря 1840.

Составная фамилия
 Маркина–Хлюпина, Клавдия Ивановна (1917—1982) — советская актриса театра, заслуженная артистка РСФСР (1960).

См. также 
 Хлюпино